— самый большой в мире аквапарк под крышей, внесённый в этом качестве в Книгу рекордов Гиннесса. Располагался в японском городе Миядзаки на острове Кюсю, владелец — сеть отелей Sheraton. Длина купола аквапарка — 300 м, ширина 100 м. Он открылся в 1993 году, наибольшее число посетителей пришло туда в 1995 году — 1 250 000 человек. Аквапарк был оборудован открывающимся куполом, внутри которого температура воздуха не опускалась ниже 30 °C, температуры воды - не ниже 28°C круглый год.

1 октября 2007 года аквапарк был закрыт на обновление и реконструкцию. 

В 2017 году был произведён снос аквапарка,в связи с реновацией сети отелей владельца.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт
 Japan News Review — The world’s largest indoor water park: Seagaia Ocean Dome, Miyazaki
 New Entry in Our ‘Artificial Beach With a Real Beach 300 Meters Away’ Series 

Парки развлечений в Японии
Аквапарки
Крытые парки развлечений
Объекты Книги рекордов Гиннесса